Termín budka označuje menší jednoduchou schránu či přístřešek, zpravidla dřevěné či plechové (nikoliv zděné). Používá se například v těchto označeních: 
 meteorologická budka
 telefonní budka, viz též veřejný telefonní automat
 ptačí budka
 hnízdní budka
 záchodová budka (lidově kadibudka)
 nápovědní budka, stanoviště sufléra v divadle
 výhybkářská budka, stanoviště výhybkáře v tramvajové dopravě (převážně v minulosti)
 dispečerská budka, stanoviště traťového dispečera v městské hromadné dopravě (převážně v minulosti)
 zastávková budka viz zastávkový přístřešek
 strážní budka, viz strážnice, strážní domek
 mýtná budka, viz též celnice
 policejní budka, stanoviště policisty nebo strážníka k přímému řízení dopravy na křižovatce nebo k ovládání světelného signalizačního zařízení; popřípadě stanoviště sloužící k jiným policejním účelům
 budka strojvůdce, označení kabiny obsluhy v některých typech lokomotiv

příjmení osob
 Adrian Budka
 Frank Budka
 Nykyta Budka
 Tomáš Budka – český sportovní komentátor a novinář
 Václav Budka – český fotbalista

místopis
 Budka (Golčův Jeníkov) – osada v Římovicích v okrese Havlíčkův Brod

v kultuře
 Budka, CD písničkáře Petra Lutky s nahrávkami z roku 1982, Response media, 2000

Související články 
 Bouda
 Budník
 Boudička
 Buda
 Kůlna, kolna

Externí odkazy